Gertrude Hoffmann peut nommer :
 Gertrude Hoffmann (1871-1968), actrice américaine d'origine allemande ;
  (1883-1966), danseuse et chorégraphe américaine.